Балтажи — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Балтажи, Николай Федорович (род. 1956) — украинский дипломат.
 Балтажи, Ольга Семёновна (урождённая Хазанович; род. 1970) — советская и украинская шашистка.